Тамбовский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Амурской области России.

Административный центр — село Тамбовка.

География 
Район расположен на юго-западе Зейско-Буреинской равнины. Площадь территории — 2,5 тыс. км².

История 
Район образован 4 января 1926 года в соответствии с Декретом ВЦИК РСФСР в составе Амурского округа Дальневосточного края. 30 июля 1930 Амурский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён, его районы отошли в прямое подчинение Дальневосточного края. 20 октября 1932 года решением ВЦИК и СНК РСФСР о новом территориальном делении и районировании края район был включён в состав созданной Амурской области. 25 января 1944 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР в результате разукрупнения был образован Константиновский район.

С 1 января 2006 года в соответствии с Законом Амурской области от 11 июня 2005 года № 29-ОЗ на территории района образованы 15 муниципальных образований (сельских поселений). 30 июня 2011 года в соответствии с Законом Амурской области № 498-ОЗ в состав Тамбовского сельсовета включены упразднённые Привольненский и Придорожненский сельсоветы.

В апреле 2022 года Тамбовский район был преобразован в Тамбовский муниципальный округ.

Население 

Плотность населения —  человека на 1 км².

Муниципально-территориальное устройство 
В Тамбовский район входят 11 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

Законом Амурской области от 30 июня 2011 года № 498-ОЗ были упразднены Привольненский и Придорожненский сельсоветы, влитые в Тамбовский сельсовет.

Законом Амурской области от 7 мая 2015 года № 536-ОЗ был упразднён Красненский сельсовет, влитый в Куропатинский сельсовет.

Законом Амурской области от 7 мая 2015 года № 537-ОЗ был упразднён Лазаревский сельсовет, влитый в Козьмодемьяновский сельсовет.

Населённые пункты 
В Тамбовском районе 27 населённых пунктов.

Экономика 
Основная отрасль экономики района — сельское хозяйство.

Транспорт 
Автомобильные дороги областного значения:
 Тамбовка — Толстовка — Благовещенск;
 Тамбовка — Ивановка — Белогорск;
 Тамбовка — Екатеринославка;
 Тамбовка — Завитинск (Райчихинск);
 Тамбовка — Константиновка.
Развито внутрирайонное сообщение.

Достопримечательности 
На территории района расположен орнитологический заказник «Муравьёвский».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Тамбовского района (Амурская область), Администрации Тамбовского района и Тамбовского районного Совета народных депутатов
 Тамбовский район